Националният отбор по волейбол на Южна Корея представя страната на международни турнири и състезания. Тимът е участвал на 8 олимпийски игри и има 5 място. Отборът е и четирикратен Азиатски шампион.

Олимпийски игри

Световно първенство

Световна лига по волейбол 
 1990 – 7 място
 1991 – 6 място
 1992 – 3 място
 1993 – 9 място
 1994 – 12 място
 1995 – 10 място
 1996 – не участва
 1997 – не участва
 1998 – не участва
 1999 – не участва
 2000 – 6 място
 2001 – 9 място
 2002 – не участва
 2003 – не участва
 2004 – не участва
 2005 – не участва
 2006 – 10 място
 2007 – 3 място
 2008 – 1 място

Азиатско първенство по волейбол 
 1975 – 2 място
 1979 – 2 място
 1983 – 3 място
 1987 – 3 място
 1989 – 1 място
 1991 – 2 място
 1993 – 1 място
 1995 – 3 място
 1997 -
 1999 – 3 място
 2001 – 1 място
 2003 – 1 място
 2005 – 3 място
 2007 – 3 място

Южна Корея
Спорт в Южна Корея